John Bale (1495-1563), théologien britannique ;
 John Bale (1974-), joueur américain de baseball.

Patronyme anglais